Venerupis är ett släkte av musslor som beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1818. Venerupis ingår i familjen venusmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Venusmusslor
Venerupis